Калжыр ():

 Калжыр — река в Казахстане, приток Иртыша.
 Калжыр — аул в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.